Baglan ist der Familien- oder Herkunftsname folgender Personen:

 Baglan (Heiliger), ein walisischer Eremit aus dem 6. Jahrhundert
 Michael Williams, Baron Williams of Baglan (1949–2017), ein britischer Diplomat und Politiker

Orte:
 Baglan (Stadt), eine Stadt in Afghanistan und Namensgeber der gleichnamigen Provinz
 Baglan (Provinz), eine Provinz in Afghanistan
 Baglan (Distrikt in Afghanistan), ein Distrikt in der Provinz Baglan (Afghanistan)
 Baglan (Distrikt), ein Distrikt (Taluka) im indischen Bundesstaat Maharashtra
 Baglan (Sultanat), ein islamisches Sultanat im westlichen Indien (1308–1619), das von den Moguln erobert wurde
 Baglan (Neath Port Talbot), ein Dorf in Wales